Het WTA-tennistoernooi van Canberra (officieel Richard Luton Properties Canberra International) van 2006 vond plaats van 8 tot en met 13 januari 2006 in de Australische federale hoofdstad Canberra. Het was de zesde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

De winnares van vorig jaar, Ana Ivanović, was haar titel niet komen verdedigen. Het enkelspeltoernooi werd gewonnen door de als eerste geplaatste Spaanse Anabel Medina Garrigues. In de finale versloeg zij de ongeplaatste Cho Yoon-jeong uit Zuid-Korea, met 6–4, 0–6 en 6–4. Het was Medina's vijfde WTA-titel, maar pas de eerste op hardcourt.

In het dubbelspel ging de winst naar Marta Domachowska en Roberta Vinci. In de eindstrijd versloegen zij Claire Curran en Līga Dekmeijere, met 7–6 en 6–3. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Vinci had daarnaast al twee dubbelspeltitels met andere partners; Domachowska geen.

Enkelspel

Geplaatste speelsters 
NB Ranking op basis van WTA-ranglijst van datum 19/12/2005.

Toernooischema

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe link 
  Toernooischema WTA

Canberra 2006
Canberra